Příjmení Wood nosí více významných osobností:

 Andrew Wood (1966–1990) – americký rockový zpěvák
 Arthur O'Hara Wood – tenista
 Barbara Wood (1947) – americká spisovatelka
 Brian Wood (1972) – americký komiksový scenárista, kreslíř a grafik
 Ed Wood (Edward Davis Wood; 1924–1978) – americký filmový režisér, scenárista a herec
 Edward Frederick Lindley Wood (Lord Halifax; 1881–1959) – britský konzervativní politik
 Elijah Wood (1981) – americký filmový herec
 Evan Rachel Woodová (1987) – americká herečka a zpěvačka
 Glen Wood (1925–2019) – americký automobilový závodník
 Grant Wood (1891–1942) – americký malíř
 Chris Wood – více osob, rozcestník
 James Frederick Bryan Wood (1813–1883) – americký katolický kněz, arcibiskup ve Filadelfii
 John Wood – více osob, rozcestník
 Kingsley Wood (1881–1943) – britský právník, finančník a politik
 Lana Woodová (Svetlana Zacharenko; 1946) – rusko-americká herečka a producentka, sestra Natalie Wood
 Martin Wood – televizní režisér
 Natalie Wood (1938–1981) – americká herečka
 Ron Wood (1947) – britský rockový kytarista a malíř
 Roy Wood (1946) – britský zpěvák, kytarista, hudební producent a skladatel
 Sam Taylor-Wood (Samantha; 1967) – anglická filmařka, fotografka a výtvarnice
 Sidney Wood (1911–2009) – americký tenista

Podobné příjmení 
 Woods

Externí odkazy